Sting bezeichnet:
 Charlotte Sting, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise
 ein Reggae- und Dancehall-Festival auf Jamaika, siehe Sting-Festival
 eine Operation, bei der ein Verdächtiger zu einem kriminellen Akt animiert wird, siehe Sting-Operation

Sting ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sting (1924–2020), deutscher Theologe, Psychologe und Lokalhistoriker
 Heinz Sting (1904–1976), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (NSDAP)
 Kai Magnus Sting (* 1978), deutscher Kabarettist, Schriftsteller, Rundfunkmoderator und Schauspieler
 Wolfgang Sting (* 1957), deutscher Erziehungswissenschaftler

sowie der Künstlername von
 Gordon Matthew Thomas Sumner (* 1951), Künstlername Sting, britischer Rockmusiker
 Steven James Borden (* 1959), Künstlername Sting (Wrestler), US-amerikanischer Wrestler 

Siehe auch:

 Sarnia Sting
 Shoeman’s Sting